Ричард Бартон (; Понтридивен, 10. новембар 1925 — Селињи, 5. август 1984) је био холивудски глумац велшког порекла. Познат је по његовом мелодичном баритонском гласу.

Ричард Бартон је био номинован за награду Америчке филмске академије за глуму седам пута, али је ниједном није добио. Глумио је Јосипа Броза Тита у филму „Сутјеска“ чији је редитељ био Стипе Делић.

Награде 
 Добитник Златног глобуса као најбољи глумац почетник у филму Моја рођакиња Рејчел, 1953. године.
 Добитник Златног глобуса као најбољи главни глумац глумац у филму Слепи коњи, 1978. године.
 Номинован за Оскара као најбољи споредни глумац у филму Моја рођакиња Рејчел, 1952. године.
 Номинован за Оскара као најбољи главни глумац у филму The Robe, 1953. године.
 Номинован за Оскара као најбољи главни глумац у филму Бекет, 1964. године.
 Номинован за Оскара као најбољи главни глумац у филму Шпијун који је дошао са хладноће, 1965. године.
 Номинован за Оскара као најбољи главни глумац у филму Ко се боји Вирџиније Вулф? 1966. године.
 Номинован за Оскара као најбољи главни глумац у филму Ана од хиљаду дана, 1969. године.
 Номинован за Оскара као најбољи главни глумац у филму Слепи коњи, 1977. године.

Филмографија 

|-
| 1984. || Хиљаду деветсто осамдесет четврта || -{Nineteen Eighty-Four}- || О'Брајен
|-
| 1983. || Вагнер || Wagner ||
|-
| 1981. || || -{Absolution}- ||
|-
| 1980. || || -{Circle Of Two}- ||
|-
| 1979. || || -{Lovespell}- ||
|-
| 1978. || || -{Breakthrough}- ||
|-
| 1978. || || -{The Medusa Touch}- ||
|-
| 1978. || || -{The Wild Geese}- ||
|-
| 1977. || Коњи || -{Equus}- ||
|-
| 1977. || Истеривач ђавола 2: Јеретик || Exorcist II: The Heretic || отац Филип Ламон
|-
| 1974. || Кратки сусрет || Brief Encounter ||
|-
| 1974. || || -{KKK}- ||
|-
| 1974. || || -{The Burning Cross}- ||
|-
| 1974. || || -{The Gathering Storm}- ||
|-
| 1974. || || -{The Klansman}- ||
|-
| 1973. || || -{Divorce Hers}- ||
|-
| 1973. || || -{Divorce His}- ||
|-
| 1973. || || -{Divorce His, Divorce Hers}- ||
|-
| 1973. || || -{Massacre In Rome}- ||
|-
| 1973. || || -{The Voyage}- ||
|-
| 1973. || Сутјеска || || Јосип Броз Тито
|-
| 1972. || || -{Bluebeard}- ||
|-
| 1972. || || -{Hammersmith Is Out}- ||
|-
| 1972. || || -{The Assassination Of Trotsky}- ||
|-
| 1971. || || -{Raid On Rommel}- ||
|-
| 1971. || || -{Under Milk Wood}- ||
|-
| 1971. || || -{Villain}- ||
|-
| 1969. || Ана од хиљаду дана || Anne of the Thousand Days ||
|-
| 1969. || || -{Staircase}- ||
|-
| 1969. || У орловском гнезду || Where Eagles Dare ||
|-
| 1968. || || -{Boom!}- ||
|-
| 1968. || Бомбона || -{Candy}- ||
|-
| 1967. || || -{Doctor Faustus}- ||
|-
| 1967. || || -{The Comedians}- ||
|-
| 1967. || || -{The Taming Of The Shrew}- ||
|-
| 1966. || Ко се боји Вирџиније Вулф? || Who's Afraid Of Virginia Woolf? || ||
|-
| 1965. || Шпијун који је дошао са хладноће || The Spy Who Came In From The Cold ||
|-
| 1965. || || -{The Sandpiper}- ||
|-
| 1964. || || -{Becket}- ||
|-
| 1964. || Хамлет || -{Hamlet}- ||
|-
| 1964. || || -{The Night Of The Iguana}- ||
|-
| 1963. || Клеопатра || Cleopatra || ||
|-
| 1963. || || -{The V.I.P.s}- ||
|-
| 1962. || Најдужи дан ||
|-
| 1960. || || -{Ice Palace}- ||
|-
| 1960. || || -{The Bramble Bush}- ||
|-
| 1958. || || -{Look Back In Anger}- ||
|-
| 1957. || || -{Bitter Victory}- ||
|-
| 1957. || || -{Sea Wife}- ||
|-
| 1956. || || -{Alexander The Great}- ||
|-
| 1955. || || -{Prince Of Players}- ||
|-
| 1955. || || -{The Rains Of Ranchipur}- ||
|-
| 1954. || Деметријус и гладијатори
|-
| 1953. || || -{The Desert Rats}- ||
|-
| 1953. || || -{The Robe}- ||
|-
| 1952. || || -{My Cousin Rachel}- ||
|-
| 1951. || || -{Green Grow The Rushes}- ||
|-
| 1949. || || -{The Last Days Of Dolwyn}- ||
|-
| 1949. || || -{Woman Of Dolwyn}- ||
|}

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Shipman, D. The Great Movie Stars: The International Years, Angus & Robertson.

Спољашње везе 

 
 Official website of Richard Burton
 
 
 
 
 
 Richard Burton on the Dick Cavett Show , 17 July 2009

Рођени 1925.
Умрли 1984.
Велшки глумци
Британски глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони
Бартон